Тобо́льский о́круг — топоним:

 Тобольский округ — округ в составе Уральской области в 1923—1932 годах;
 Тобольский округ — округ в составе Омской области в 1935—1944 годах.